An der 10. Handball-Europameisterschaft der Männer, die vom 15. bis 29. Januar 2012 in Serbien ausgetragen wurde, beteiligten sich 16 Mannschaften. In diesen Listen werden die Kader der teilnehmenden Mannschaften sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt.

Legende 
Die Zahlen (Länderspiele/Tore) im vorderen Teil der Tabellen sind die Angaben vor Beginn der Europameisterschaft

Dänemark

Betreuer

Spielerkader

Deutschland

Betreuer

Spielerkader 

1) Martin Strobel wurde am 25. Januar 2012 nachträglich als 16. Spieler nominiert

Frankreich

Betreuer

Spielerkader 

1) Nach der Vorrunde wurde Cédric Sorhaindo anstelle von Michaël Guigou in den Kader genommen.

Island

Betreuer

Spielerkader 

1) Nach der Vorrunde wurden Aron Rafn Eðvarðsson anstelle von Hreiðar Guðmundsson und Rúnar Kárason anstelle von Oddur Grétarsson in den Kader genommen.

Kroatien

Betreuer

Spielerkader

Mazedonien

Betreuer

Spielerkader

Norwegen

Betreuer

Spielerkader

Polen

Betreuer

Spielerkader

Russland

Betreuer

Spielerkader

Schweden

Betreuer

Spielerkader

Serbien

Betreuer

Spielerkader 

1) Nach der Vorrunde wurde Momir Rnić für Miloš Kostadinović und Petar Nenadić für Nenad Vučković in dem Kader genommen. Nach der Hauptrunde kam Momir Rnić nicht mehr zum Einsatz. Dafür spielte Nenad Vučković wieder.

Slowakei

Betreuer 

Nachdem sich die slowakische Mannschaft nicht für die Hauptrunde qualifizieren konnte und in der Endabrechnung nur den 16. und letzten Platz belegte, gab Teamchef Zoltán Heister am 23. Januar 2012 seinen Rücktritt bekannt.

Spielerkader

Slowenien

Betreuer

Spielerkader

Spanien

Betreuer

Spielerkader

Tschechien

Betreuer

Spielerkader

Ungarn

Betreuer

Spielerkader 

1) Nach der Vorrunde wurde Attila Vadkerti anstelle von Tamás Iváncsik in den Kader genommen.

Quellen und Einzelnachweise 
Europäische Handballföderation: Official sqaud/delegation list (PDF-Datei vom 16. Dezember 2011, englisch, 380 KB; abgerufen am 1. Januar 2012)
Übersicht der Spielstände und offiziellen Spielberichte der Spiele

Kader
2012
Europameisterschaft 2012, Kader
Kaderliste